Kenny Brown – calciatore inglese 
Kenny Brown – cestista statunitense
Kenny Brown – musicista